Берен-Любхин () — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Входит в состав района Росток (ранее входила в состав района Гюстров). Подчиняется управлению Гнойен. Население составляет 655 человек (2009); в 2003 году — 750 человек. Занимает площадь 42,90 км². Официальный код  —  13 0 53 005.

Деревянные  конструкции, обнаруженные близ Берен-Любхина на славянском городище X–XI веков в ходе раскопок крепости-убежища, были реконструированы в виде древо-земляных стен.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Мекленбурга-Передней Померании